Randow, un fiume tedesco
 Randow, una località della frazione di Groß Haßlow della città di Wittstock/Dosse nel circondario dell'Ostprignitz-Ruppin nel Brandeburgo, in Germania
 L'Uecker-Randow, un circondario del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, in Germania